Апоян — фамилия. Известные носители:

 Апоян, Ашот Оганесович (; род. 11 июня 1950, Гюмри) — армянский политический и государственный деятель.
 Апоян, Шушаник Арутюновна (; 17 октября 1923, Ереван — 9 октября 2015, там же) — музыковед, Кандидат искусствоведения. Профессор Ереванской консерватории.